

Населені пункти та їхні частини

 Козьмін — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Козьмін — село в гміні Скаршеви Староґардського повіту Поморського воєводства
 Козьмін — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Козьмін — село в гміні Обжицько Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Козьмін — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві

Див. також 
 Козьмін-Великопольський

Примітки